F.S. Abadal y Cia, marca comercial de Francesc Serramalera i Abadal
 Abadal (abat), jurisdicció religiosa
 Taller d'impressors Abadal 
 Pere Josep Abadal, fill de l'anterior
 Joan Abadal i Casalius, segle XIX
 Joaquim Abadal i Calderó
 Abadal d'Avinyó
 Ramon d'Abadal i Calderó